Destroyer ("distruttore" o "cacciatorpediniere" in lingua inglese) può significare:

Cinema 
 Ombre sul mare (Destroyer) – film del 1943 diretto da William A. Seiter
 Destroyer – film del 1988 diretto da Robert Kirk
 Destroyer – film del 2018 diretto da Karyn Kusama

Letteratura 
 Destroyer – romanzo di C. J. Cherryh del 2005

Musica 
 Destroyer – gruppo musicale indie rock canadese
 Destroyer – album dei Kiss del 1976
 Destroyer – singolo dei The Kinks del 1981, dall'album Give the People What They Want
 Destroyer - Or About How to Philosophize with the Hammer – album dei Gorgoroth del 1998
 Destroyer – album di Ryan Adams del 2000
 Destroyer – singolo degli Static-X del 2007, dall'album Cannibal
 Destroyer – album dei Black Mountain del 2019
 Destroyer – etichetta discografica reggae giamaicana, di proprietà del produttore Niney The Observer

Altro 
 Destroyer – nome in codice del biplano "Experimental Fighting Biplane 1", costruito dalla Vickers
 Destroyer – videogioco del 1977
 Destroyer – videogioco del 1986

Pagine correlate
The Destroyer